Алуниш има више значења:

 Алуниш (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Алуниш (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Алуниш (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Алуниш (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Алуниш (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Алуниш (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Алуниш (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Алуниш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Општина Алуниш (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији
 Општина Алуниш (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Алуниш (Прахова), општина у округу Прахова у Румунији